Мёльдре, Мари:

 «Мёльдре, Мари» (1890 - 1974) - известная эстонская театральная и кино-актриса.
 «Мёльдре, Мари (музыкант)» (род. 1992) - молодая виолончелистка, участница группы Urban Symphony.